IGS est un sigle qui selon le contexte désigne :
 Inspection générale des services, aujourd'hui fusionnée avec l'Inspection générale de la Police nationale, un service d'inspection de la police nationale française (« inspection générale des services » compétente pour Paris et sa région, «Inspection générale de la police nationale» compétente dans le reste du territoire ) ;
 Information Gathering Satellite, une famille de satellites de reconnaissance japonais ;
 International GNSS Service, le service scientifique international centré sur les données GPS, Galileo, Glonass, Beidou ;
 IGS (où IGS signifie International Games System), une entreprise de développement de jeux vidéo ;
 Information Global Service, un éditeur de jeu vidéo ;
 Indice de gravité simplifié, en médecine hospitalière et notamment aux services de soins intensifs et réanimation

Références